Les Gladiateurs de la Queue-en-Brie est une équipe française de football américain basée à La Queue-en-Brie dans le département du Val-de-Marne. 

Le club est fondé en 2001 et est une section de l'association omnisports dénommée « Entente Sportive Caudacienne ».

Le club 
Le club comprend actuellement :
 une équipe seniors évoluant en championnat de France D2
une équipe seniors évoluant en championnat régional
 une équipe juniors évoluant dans le Championnat de France
 une équipe cadets évoluant dans le Championnat de France
 une équipe minime
une équipe féminine (les Furies)
 une section de flag football
 une section de cheerleading (les Gladiatrices)

La section dispose de plusieurs infrastructures soit :
 à La Queue-en-Brie ;
 un terrain en pelouse naturelle annexe du stade Léo Lagrange pour les entraînements ;
 le stade Robert Barran en pelouse naturelle pour les matchs ;
 à Plessis-Trévise ;
 un terrain synthétique.

Palmarès

Histoire 
Le club dispute son premier match officiel le  face aux Fenris de Dijon. Les Gladiateurs rejoignent la  en 2004. En 2006 le club remporte 7 victoires en , puis joue un huitième de finale face aux Dockers de Nantes. Les Gladiateurs développent une section junior et une section cadet, qui rejoignent le championnat de France. Le club participe aux playoffs en 2007 et atteint cette fois les demi-finales de la conférence.

En 2010, les Gladiateurs terminent deuxièmes de leur poule derrière les Chevaliers d'Orléans. En playoff, ils éliminent Caïmans 72 du Mans 14 à 7, puis le Flash de La Courneuve (B) 23 à 6. ils retrouvent les Chevaliers d'Orléans en finale de la conférence Nord, qu'ils perdent 6 à 7. Ce résultat leur permet d'être promus en .

En 2013, les Gladiateurs terminent premiers de leur poule devant les Caïmans 72 du Mans. En playoff, ils éliminent les Corsaires d'Evry sur le score de 37 à 9, puis retrouvent les Météores de Fontenay en finale de la conférence Nord, qu'ils perdent 19 à 20.

En 2015, les Gladiateurs deviennent champions de France D2 en remportant le Casque d'or lors de la finale nationale disputée face aux Kangourous de Pessac sur le score de 20-21.

Bilan saison par saison

Tableau récapitulatif

Bilan

Personnalités du club

Présidents

Entraîneurs

Joueurs

Joueurs français 
Joueurs sélectionnés en équipe de France ou récompensés individuellement. Liste non exhaustive.

Références

Lien externe 
  site officiel

Club de football américain en France
Queue
Club sportif fondé en 2001
La Queue-en-Brie
Association française fondée en 2001